Cerasuolo ima više značenja:
 Cerasuolo, Cosenza
 Cerasuolo, Isernia